52-й чемпионат мира по лыжным видам спорта среди юниоров (, ) проходил с 19 по 27 января 2019 года в финском Лахти. Первенство мира проводилось в Финляндии в пятый раз, а в Лахти подобные соревнования состоялись впервые.

В отличие от предыдущих турниров на данном первенстве мира разыгрывались 23 комплекта наград. На этом чемпионате впервые состоялись соревнования в женском двоеборье.

Победу в медальном зачёте одержала команда России, выигравшая 7 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые награды.

Медальный зачёт

Медалисты

Лыжные гонки

Юниоры (до 20 лет) 
{| class="wikitable"
|- align=center
| width=50 bgcolor=efefef | Дата
| width=210 bgcolor=efefef | Дисциплина
| width=190 bgcolor=gold | Золото
| width=190 bgcolor=silver | Серебро
| width=190 bgcolor=cc9966 | 'Бронза
|-
| 20.01.2019
| 1,6 км Спринт 
|  Александр Терентьев Россия
|  Ансгар Эвенсен Норвегия
|  Хокон Сконес Норвегия
|-
|-
| 22.01.2019
| 10 км Индивидуальная гонка 
|  Жюль Шаппа Франция
|  Александр Терентьев Россия
|  Ивер Тильдхейм Андерсен Норвегия
|-
| 24.01.2019
| 30 км Масс-старт 
|  Лука Дель Фаббро Италия
|  Ховард Мосебю Норвегия
|  Сирил Фендрих Швейцария
|-
| 26.01.2019
| 4×5 км Эстафета 
| valign="top"| Люк ДжегерБен ОгденДжонни ХагенбухГус Шумахер
| valign="top"| Егор ТрефиловАндрей КузнецовЯрослав ЕгошинАлександр Терентьев
| valign="top"| Якоб МильцФлориан КнопфАниан СоссауФридрих Мох
|}

 Юниорки (до 20 лет) 

 Женщины (до 23 лет) 

 Юниорки 

 Юниорки 

 Расписание чемпионата Время местное (UTC+2)

Лыжные гонки

Лыжное двоеборье

Прыжки с трамплина

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

2019
Лыжный спорт
Лыжный спорт
Чемпионаты мира в 2019 году
Международные спортивные соревнования в Лахти